Ciurea se poate referi la:

Ciurea, Iași, reședința comunei cu același nume
Ciurea, Neamț